Långa Tjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långa tjärnarna, sjö i Lindesbergs kommun, 
Långa tjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun, 
Långa tjärnen, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (2,3 ha)

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn